Озеречня:

 Озеречня — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе.
 Озеречня — река в России, протекает в Марёвском районе Новгородской области.